Ruy Lopez ou Ruy López peut désigner :
 Ruy Lopez de Villalobos (1500-1546), explorateur espagnol ;
 Ruy López de Segura (1530-1580), prêtre espagnol, confesseur du roi Philippe II d'Espagne, un des premiers grands joueurs d'échecs ;
 Ruy López, nom alternatif de l'ouverture du jeu d'échecs appelée partie espagnole (elle a été nommée ainsi en hommage à Ruy López de Segura).